Камов — русская фамилия.

Известные носители 
 Камов, Борис Николаевич (1932—2018) — русский советский писатель.
 Камов, Николай Ильич (1902—1973) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.

Другое 
 «Камов» — советское и российское предприятие-производитель вертолётов.
 Феликс Камов — псевдоним писателя Ф. С. Канделя.
 Полич-Камов, Янко (1886—1910) — хорватский прозаик, поэт и драматург.